Сивка:

 Сивка (Pluvialis) — рід куликів

Річки і струмки:
 Сивка — річка в Київський області, притока Ірпеня
 Сивка або Сівка — річка в Івано-Франківській області, притока Дністра
 Сивка — струмок в Житомирської області, лівий доплив Тетерева

Сивка — українське прізвище. Відомі носії:
 Сивка Тарас Юрійович — український футболіст